Nils Vogt kan syfta på flera personer, bland andra:

Niels Petersen Vogt (1817-94), norsk amtmand och statsråd
Nils Vogt (1859-1927), norsk publicist
Nils Collett Vogt (1864-1937), norsk författare
Nils Vogt (1948-), norsk skådespelare